Alice van Saksen-Coburg en Gotha, in het Engels doorgaans verkort tot "Princes Alice"
 De Princess Alice (schip, 1865), een schip dat verging in 1878 op de Theems
 De Princess Alice (schip, 1900), een schip dat onder verschillende vlaggen voer.
 De Princess Alice (schip, 1911), een schip van de Canadian Pacific Railway Co.
 Het SS Princess Alice, een fictief schip in de tv-reeks TUGS uit 1988